Daniel Herrera puede referirse a:

 Daniel Herrera Bates, el Chino Herrera, comediante mexicano nacido en Yucatán.
 Daniel Herrera Rubio, futbolista mexicano.
 Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, es un exnarcotraficante y exparamilitar colombiano, fundador de varios grupos delincuenciales.
 Daniela Herrera, cantante, actriz y compositora argentina.
 Daniel Herrera Casares, alias Nohoch, comediante mexicano del teatro regional yucateco.